Fahne steht für:
 Fahne, ein an einer Stange befestigtes Stück Stoff
 die Truppenfahne einer militärischen Einheit
 Fahne (Heraldik), eine Besonderheit im Wappenwesen
 Fahne (Mathematik), eine aufsteigende Folge von Untervektorräumen
 das hintere Blatt in Blüten der Schmetterlingsblütler, siehe Schmetterlingsblütler #Blütenstände und Blüten
 Teil (Federfahne) der Konturfeder von Vögeln (Vexillum)
 Druckfahne, ein Korrekturausdruck
 der Ausbreitungskegel von Dampf- und Abgasemissionen, siehe Schichtungsstabilität der Erdatmosphäre #Schichtung und Luftverschmutzung
 eine Pflichtübung beim Voltigieren, siehe Pflicht- und Kürübungen beim Voltigieren #Fahne
 Abwasserfahne, Gewässerverschmutzung unterhalb einer Einleitungsstelle
 Alkoholfahne, der Geruch der Ausatemluft nach Alkoholkonsum
 Knoblauchfahne, Ausdünstungen des Körpers nach dem Verzehr knoblauchhaltiger Speisen
 der flach abgewinkelte Rand eines Tellers oder einer Schale, siehe Teller #Konstruktion
 die Spitze von Borstenhaar, dessen Aufspaltung beim Gebrauch als Pinsel genutzt wird

Fahne ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fahne (1805–1883), deutscher Jurist
 Emma Fahne (1836–1905), deutsche Stilllebenmalerin der Düsseldorfer Schule

Siehe auch: